Па́вел Алексе́евич Во́ля (, СССР) — российский эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, киноактёр, певец, участник «Comedy Club».

До «Comedy Club» был участником команды КВН «Валеон Дассон» (Пенза) вместе с Тимуром Родригезом и Леонидом Школьником. Бывший ведущий телепрограмм «Пень-Колода», «Убойная лига», «Смех без правил», «Песни (телешоу)». Затем - ведущий «Comedy Club», шоу «Двое на миллион», шоу «Comedy Баттл» и шоу «Импровизация» на телеканале ТНТ.

Выпустил альбомы «Respect и Уважуха», «Новое» и «Мысли и музыка».

Является автором нескольких песен, исполняемых DJ Smash.

Биография 
Родился 14 марта 1979 года в Пензе. Окончил школу № 11.

Был капитаном пензенской команды КВН «Валеон Дассон», в составе которой выиграл Первую лигу КВН, завоевав право участвовать в Высшей лиге. Однако в Высшей лиге пензенской команде было суждено сыграть только одну игру — проиграв в  финала сезона 2001, «Валеон Дассон» в официальных играх Международного союза КВН больше участия не принимал. Работал диджеем «Русского радио в Пензе» под псевдонимом Павел Добровольский, вёл программу «Вольные гвозди» на московском «Русском радио».

В 2001 году окончил  Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «преподаватель русского языка и литературы». Сразу после окончания университета уехал в Москву для продолжения карьеры.

Работал сценаристом у Игоря Угольникова, после закрытия передачи «Добрый вечер» на СТС перешёл на радио. Участвовал ведущим передачи «Пень-Колода» на «Муз-ТВ», озвучивал Масяню в шоу «В гостях у Масяни», также вёл утреннее шоу «No Pasaran!» на радиостанции «Хит-FM» в 2002—2003 годах.

9 апреля 2005 года в торговом центре «Атриум» состоялась презентация программы «Comedy Club». Воля обозначил своё амплуа — «гламурного подонка», под псевдонимом Павел «Снежок» Воля.

В 2007 году начал сольную карьеру. Записал несколько треков и снял клипы на песни «Всё будет офигенно», «Маме!», «Барвиха», «Самая лучшая песня» и «Пенза-Сити». Выпустил сольный альбом «Respect и уважуха». Снялся в нескольких рекламных роликах хлебных сухариков «Хрусteam». В интернете был распространён видеоролик, в котором хулиганы избивают и ругают Павла. Позже это видео было признано подделкой, сделанной для рекламы нового альбома музыканта.

С октября по декабрь 2010 года был ведущим шоу о гипнозе «Що ти робив минулої п’ятниці?» («Что ты делал в прошлую пятницу?») на украинском телеканале «1+1».

12 февраля 2016 года выпустил альбом «Мысли и музыка». В альбом вошло 11 песен.

Личная жизнь 
Женат с ноября 2012 года на гимнастке Ляйсан Утяшевой. 14 мая 2013 года Утяшева в США родила сына Роберта, а 5 мая 2015 года в той же клинике родила дочь Софию.

Скандалы 
В 2016 году на своём выступлении в Нью-Йорке нелестно высказался о жителях Екатеринбурга. Опубликованная видеозапись выступления вызвала множество недовольных откликов в Интернете и призывы к бойкоту назначенного на декабрь того же года концерта Павла в Екатеринбурге. Сам Павел Воля после этого сказал, что это была шутка, и обвинил СМИ в раздувании скандала. Концерт Павла Воли в Екатеринбурге в декабре 2016 года был отменён (как и выступление в другом городе — Тюмени): по словам администратора юмориста, организаторы мероприятий просто не отвечали на телефонные звонки.

Фильмография

Озвучивание

Съёмки в клипах 
 В 2006 году снялся в клипе репера Лигалайза «Будущие мамы».

Дискография

Альбомы 
 2007 — Respect и Уважуха (состоит из двух CD)
 2010 — HOT SUMMER / COLD SUMMER (состоит из двух CD)
 2012 — Новое
 2016 — Мысли и музыка
 2018 — Стихи #1
 2018 — Стихи #2

Синглы 
 2007 — Всё будет офигенно
 2007 — Шоубизз
 2007 — Наша Russia
 2008 — Барвиха
 2008 — Барвиха (Dj Miv & Dj Hit Ural)
 2008 — Продвинутые города
 2008 — Самая Лучшая Песня (feat. ДжаниRaдари)
 2008 — Маме
 2008 — Поезда то
 2008 — Пенза
 2008 — Пацанская
 2008 — Платон
 2009 — Радужная песня
 2010 — Пенза-City
 2010 — Наша Россия
 2011 — Мальчик (feat. Ёлка)
 2012 — Мама, мы все стареем (feat. Город 312)
 2012 — Я танцую!
 2012 — Новое
 2012 — Всё оплачено
 2012 — Остановите планету
 2016 — Хорошо

Музыкальные темы

Comedy club
 Ante Up от M.O.T (2005-2007)
 Все будет офигенно (2005, 2007–2008)

Примечания

Ссылки 

 
  Официальный фан-клуб Павла Воли
 Павел Воля — официальное видео Comedy Club и других шоу на ТНТ 

Выпускники Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета
Игроки Высшей лиги КВН
Юмористы России
Телеведущие Украины
Телеведущие канала «1+1»
Музыканты по алфавиту
Резиденты Comedy Club
Стендап-комики России
Ютуберы России
Блогеры России